Трог:
 Трог (троговая долина) — долина в ледниковой или древнеледниковой области с корытообразным (U-образным) поперечным профилем, широким дном и крутыми вогнутыми бортами, которые связаны с выпахивающей деятельностью ледников.
  — термин применяемый в тектонике для обозначения глубоких прогибов земной коры, заполненных мощным слоем осадочных, иногда — вулканических пород.
 Трог — легат-пропретор, предположительно, Ахайи в 50-х годах I века до н. э.
 Трог — римский историк I-го века до нашей эры — I века нашей эры.
 Трог! — видеоигра. 
 Трог — американский кинофильм 1970 года.
 Трог, Йоханн (1807–1867) — швейцарский политик, президент Национального совета Швейцарии (1851).
 Трог, Якоб Габриэль (1781—1865) — швейцарский аптекарь и миколог.

Трог:
 Трог (троговая долина) — долина в ледниковой или древнеледниковой области с корытообразным (U-образным) поперечным профилем, широким дном и крутыми вогнутыми бортами, которые связаны с выпахивающей деятельностью ледников.
  — термин применяемый в тектонике для обозначения глубоких прогибов земной коры, заполненных мощным слоем осадочных, иногда — вулканических пород.
 Трог — легат-пропретор, предположительно, Ахайи в 50-х годах I века до н. э.
 Трог — римский историк I-го века до нашей эры — I века нашей эры.
 Трог! — видеоигра.
 Трог — американский кинофильм 1970 года.
 Трог, Йоханн (1807—1867) — швейцарский политик, президент Национального совета Швейцарии (1851).
 Трог, Якоб Габриэль (1781—1865) — швейцарский аптекарь и миколог.